Борисцево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области, в составе муниципального образования сельского поселения Шеметовское (до 29 ноября 2006 года входил в состав Закубежского сельского округа).

Население

География 
Борисцево расположено примерно в 48 км на север от Сергиева Посада, в пойме реки Дубны, по левому берегу, на территории заказника «Журавлиная Родина», высота центра деревни над уровнем моря — 131 м.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Администрации Сергиево-Посадского муниципального района
 Официальный сайт администрации сельского поселения Шеметовское

Населённые пункты Сергиево-Посадского района